Rajd Polski 2017, a właściwie ORLEN 74. Rajd Polski został rozegrany w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2017 roku jako jedna z trzynastu rund Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2017. Rajd został rozegrany na szutrowych odcinkach. Baza imprezy był zlokalizowana w Mikołajkach.

Lista startowa

Klasyfikacja generalna

Wyniki końcowe rajdu

Odcinki specjalne

Power Stage

Klasyfikacja po 8 rundach

Kierowcy

Zespoły

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona WRC

2017
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2017
2017 w polskim sporcie